Нортгемптон (округ, Північна Кароліна) 
 Нортгемптон (округ, Пенсільванія) 
 Нортгемптон (округ, Вірджинія)

Див. також 
 Нортгемптоншир